Dies ist eine Auflistung der höchsten Berge und Erhebungen in Lettland.

Lettland
!